— железнодорожная станция на линии Тама, расположенная в городе Тама, Токио. Станция была открыта 27-го марта 1990-го года.

Планировка станции
1 боковая и одна островная платформы и 3 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции